Kapkeim ist ein deutscher Ortsname:
 Kapkeim, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Wischnjowoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Ober Kapkeim, Kreis Heilsberg, Ostpreußen: Kabikiejmy, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Unter Kapkeim, Kreis Heilsberg, Ostpreußen: Kabikiejmy Dolne, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen